Molekulska formula -{C2H2Cl2O2}- se može odnositi na:

 Hlorometil hloroformat
 Dihloroasirćetna kiselina